Pasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Pasemann (1935–2018), deutsche Schauspielerin
 Frank Pasemann (* 1960), deutscher Politiker (parteilos, ehemals AfD), MdB
 Gerd Pasemann, deutscher Musiker
 Robert Pasemann (1886–1968), deutscher Leichtathlet